В парному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Ева Пфафф 6-2, 2-6, 7-6.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш-Піт (2-ге коло)
 Сью Баркер /  Енн Кійомура-Хаясі (1-ше коло)

 Біллі Джин Кінг /  Енн Сміт (півфінал)
 Лесті Аллен /  Міма Яушовец (2-ге коло)
 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (чвертьфінал)
 Ілана Клосс /  Бетті Стов (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Sydney International